Rocksteady ou Rock Steady pode referir-se a:

Música 
Rocksteady, estilo musical proveniente da Jamaica dos anos 60.
Rock Steady, álbum da banda norte-americana No Doubt.
 "Rock Steady", uma canção da girl group britânico-canadense All Saints.

Televisão 
Bebop e Rocksteady, personagens fictícios de Teenage Mutant Ninja Turtles.

Jogos 
 Rocksteady Studios, uma desenvolvedora de jogos eletrônicos do Reino Unido.

Desambiguação